Список 1926 год в спорте перечисляет спортивные события, произошедшие в 1926 году.

СССР 
 Чемпионат СССР по боксу 1926;
 Чемпионат СССР по классической борьбе 1926;

Футбол 
 ФК «Пищевики» в сезоне 1926;
 Созданы клубы:
 «Динамо» (Казань);
 «Динамо» (Кострома);
 «Сталь» (Днепродзержинск);

Международные события 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1926;
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1926;
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1926;
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1926;
 Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1926;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1926;

Баскетбол 
Созданы клубы:
 «Барселона»;
 «Брно»;
 «Керавнос»;

Футбол 
 Матчи сборной Польши по футболу 1926;
 Футбольная лига Англии 1925/1926;
 Футбольная лига Англии 1926/1927;
 Чемпионат Исландии по футболу 1926;
 Чемпионат Латвии по футболу 1926;
 Чемпионат Польши по футболу 1926;
 Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1925/1926;
 Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1926/1927;
 Чемпионат Уругвая по футболу 1926;
 Чемпионат Югославии по футболу 1926;
 Созданы клубы:
 «Агила»;
 «Аполлон Понту»;
 «Бела Крайина»;
 «Бокель»;
 «Борац» (Баня-Лука);
 «Борац» (Чачак);
 «Брюне»;
 «Веен»;
 «Гота»;
 «Дечич»;
 «Дубница»;
 «Истанбулспор»;
 «Кастриоти»;
 «КС Константина»;
 «Локомотив» (Пловдив);
 «Лорьян»;
 «Люшня»;
 «Млади Радник»;
 «Наполи»;
 «Олдершот»;
 «Паганезе»;
 «Панетоликос»;
 ПАОК;
 «Расинг B»;
 «Реал Овьедо»;
 «Решица»;
 «Согндал»;
 «Треллеборг»;
 «Трешневка»;
 «Юнгшиле»;
 Расформирован клуб «Пантен»;

Хоккей с шайбой 
 НХЛ в сезоне 1925/1926;
 НХЛ в сезоне 1926/1927;
 Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1926;
 Созданы клубы:
 «Детройт Ред Уингз»;
 «Легия» (Варшава);
 «Нитра»;
 «Нью-Йорк Рейнджерс»;
 «Чикаго Блэкхокс»;

Шахматы 
 Неофициальная шахматная олимпиада 1926;
 Чемпионат Польши по шахматам 1926;

См. также